Лос Чапарос има више значења:

 Лос Чапарос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чапарос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Чапарос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику